Stargazing (Kygo) - single van DJ Kygo
 Stargazing (Alpha) - album van Alpha
 Stargazing (Søren) - album van Søren
 Stargazing (ep) - extended play van DJ Kygo
 Stargazing (Travis Scott) - single van Travis Scott
 Stargazing Live - Brits populairwetenschappelijk televisieprogramma